Ралли Дакар 1994, более известное под названием Ралли Париж — Дакар 1994; стартовало 29 декабря 1993 года в Париже и завершилось 16 января 1994 года в Дакаре.

Историческая справка 
Длина маршрута ралли составила 13379 км, проходило соревнование на территории Франции, Испании, Марокко (включая Западную Сахару), Мавритании и Сенегала.

Всего в ралли участвовало 96 автомобилей, 96 мотоциклов и 28 грузовиков, из которых в финал вышли 57, 47 и 10 соответственно.

Среди победителей были:
  на автомобиле Citroën
 Эди Ориоли на мотоцикле Cagiva
  на грузовике Tatra

Ссылки 
 Официальный сайт
 

1994 год в автоспорте
Ралли «Дакар» по годам